Бонджорни () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1993) — итальянская бегунья на короткие дистанции.
  (род. 1956) — итальянский бегун на короткие дистанции.
 Бонджорни, Эмиле (1921—1949) — французский футболист итальянского происхождения.

См. также 
 Бонджорно